Сан-Жауме-дельс-Доменьс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 24,45 км². Население — 2 450 человек (на 2010 год). Здесь родился известный футболист М. Бартра.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Article sobre l'aqüeducte dels Arcs
 Patrimoni històric
 Informació general

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны